Мноштво игара се појавило 2013. године, укључујући наставке неких већ признатих франшиза, попут: Ace Attorney, Army of Two, Asphalt, Assassin's Creed, Batman: Arkham, Battlefield, BioShock, Call of Duty, Crysis, Dead Island, Dead Rising, Dead Space, Devil May Cry, Final Fantasy, Fire Emblem, Forza Motorsport, God of War, Gears of War, Gran Turismo, Grand Theft Auto, Killer Instinct, Killzone, Lost Planet, Mario Party, Metro, Need for Speed, Pokémon, Rayman, Saints Row, Shantae, SimCity, Sly Cooper, Sonic The Hedgehog, StarCraft, Super Mario, Tom Clancy's Splinter Cell, Tomb Raider, Total War and Zoo Tycoon. Уз то су се појавиле многе нове независне игре, као што су: Beyond: Two Souls, Papers, Please, Tearaway, The Wonderful 101 и The Last of Us. Неке игре су добиле мноштво награда, попут игара: BioShock Infinite, Grand Theft Auto V, The Last of Us и The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Конзоле осме генерације: PlayStation 4 од произвођача Сони и Xbox One од произвођача Мајкрософт такође су се појавиле 2013. године.

Догађаји

Конзолна издања 
Листа играчких конзола које су се појавиле 2013. године у Северној Америци.

Нове видео игре 
Листа игара које су се појавиле 2013. у Северној Америци.

Платформе за видео игре
    3ДС
    Нинтендо 3ДС
    Мак
    Mac OS / ОС икс
    WiiU
    Wii U
    Дроид
    Андроид
    ПС3
    PlayStation 3
    Вин
    Windows
    iOS
    iOS
    ПС4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Лин
    Линукс
    ПСВита
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Јануар–Март

Април–Јун

Јул–Септембар

Октобар–Децембар

Најбоље оцењене видео игре (Metacritic)

Референце

Спољашње везе 
 Најпопуларнији чланци о видео играма из 2013. прегледани на Википедији, са коментарима корисника о порастима саобраћаја - Најсвежија статистика се може наћи на страници Wikitop